Almost Home steht für:

 Almost Home (kanadische Fernsehserie), kanadische Fernsehserie (1972–1973) 
 Almost Home, ein Originaltitel von Alle meine Kinder, US-amerikanische Sitcom (1991–1993)
 Almost Home, Animationskurzfilm als Promotion für Home – Ein smektakulärer Trip, US-amerikanischer Film von Tim Johnson (2015) 
 Almost Home (Album), Musikalbum von Evergreen Terrace (2009)